Le mot vers  peut se rencontrer en tant que :
 nom commun :
 un vers (en poésie) ;
 des vers, pluriel de ver (animal invertébré) ;
 préposition pour exprimer :
 la direction (lieu), exemple vers le nord ;
 l'approximation (temps), exemple vers la fin de l'été.

Toponyme 

 plusieurs communes françaises :
 Vers, dans le Lot ;
 Vers, en Saône-et-Loire ;
 Vers, en Haute-Savoie ;
 Vers-en-Montagne, dans le Jura ;
 Vers-Pont-du-Gard, dans le Gard ;
 Vers-sous-Sellières, dans le Jura ;
 Vers-sur-Méouge, dans la Drôme ;
 Vers-sur-Selles, dans la Somme ;
 Vers, un lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône ;
 le Vers, une rivière du département français du Lot.

Vers, sans autre précision, est cité dans le poème d’Aragon, Le conscrit des cent villages, écrit comme acte de Résistance intellectuelle de manière clandestine au printemps 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale

Références